Ива́н Мельниче́нко:
 Мельниченко, Иван — первый полковник Прилуцкого полка (1648).
 Мельниченко, Иван Александрович (1918—1944) — капитан РККА, Герой Советского Союза (1945).
 Мельниченко, Иван Максимович (род. 1930) — советский писатель, руководитель Донецкой организации СП СССР.
 Мельниченко, Иван Сидорович (Иоанн Исидорович Мельниченко; 1889—1937) — православный священник, священномученик (память 2 сентября и в Соборе новомучеников и исповедников Российских).